Miejscowości w USA:
 Rodman – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Rodman – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Rodman – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
Osoby o nazwisku Rodman:
 David Rodman – słoweński hokeista, młodszy brat Marcela
 Dennis Rodman – koszykarz
 Marcel Rodman – słoweński hokeista
Osoby o imieniu Rodman:
 Rod Serling (w rzeczywistości Rodman Edward Serling)